Принц Густав Ерікссон Ваза (1568-1607)
 Густав Шведський (герцог)